Plaats in Indonesië
 Karangbolong (Cigeulis), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Karangbolong (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java